

Cinema 
Lift – film del 1992 diretto da Salomé Breziner
Lift – film del 2001 diretto da DeMane Davis e Khari Streeter
Lift – film del 2004 diretto da Shaun O'Banion

Musica 
Lift – gruppo musicale rock tedesco
 Lift – album dei Lift del 1976
Lift - album dei Love and Rockets del 1998
Lift – singolo dei Poets of the Fall del 2004
 Lift – album dei Sister Hazel del 2004

Altro 
LIFT – compagnia aerea fondata nel 2020
Lift – marca di bevande